Yellen ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Yellen (1892–1991), US-amerikanischer Songwriter
 Janet Yellen (* 1946), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin, ehemalige FED-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin im Kabinett Präsident Joe Bidens

Siehe auch:
 Jelen
 Jellen (Begriffsklärung)
 Yelen